Die Abkürzung WVA steht für 
 Weltverband der Arbeitnehmer,
 Wide Viewing Angle,
 WVA-Nummern, Waren-Vertriebs-Artikel-Nummern, Ordnungssystem für Reibbeläge,
 Wasserversorgungsanlage,
 Wissenschaftliche Versandbuchhandlung und -antiquariat Skulima, Westhofen
 World Veterinary Association,
 eine altägyptische Grabstelle im West Valley des Tals der Könige: WVA (Grab).

 
WVA